Stora Avtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Avtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Avtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (7,62 ha)

Se även
Avtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn